Corey Yuen – regista, attore e produttore cinematografico cinese di Hong Kong
 Ivan Yuen – giocatore di squash malese
 Li Ching Yuen – artista marziale, tattico militare ed erborista cinese